WATB hat folgende Bedeutungen:

 ein Akronym für „Whiney Ass Titty Baby“
 eine Radiostation im DeKalb County, Georgia, WATB (Hörfunk)

WATB